

Architettura
 Palazzo Sanfelice – palazzo monumentale di Napoli 
 Palazzo Lariano Sanfelice – palazzo monumentale di Napoli

Persone
 Sanfelice – famiglia nobiliare di Napoli
 Sanfelice – cognome italiano
 Andrea Sanfelice – nobile italiano
 Angelo Sanfelice – vescovo cattolico italiano
 Ettore Sanfelice – poeta, traduttore e drammaturgo italiano
 Ferdinando Sanfelice – architetto, pittore e nobile italiano
 Giuseppe Sanfelice – attore italiano
 Giuseppe Maria Sanfelice – arcivescovo cattolico e diplomatico italiano
 Guglielmo Sanfelice d'Acquavella – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Josh Sanfelici – bassista, produttore discografico e autore italiano
 Leo Sanfelice – pianista, cantante e personaggio televisivo italiano
 Luisa Sanfelice – nobildonna italiana